Монтиселло () — английское произношение итальянского Монтичелло.

 Монтиселло (Арканзас) — город.
 Монтиселло (город, Миннесота)
 АЭС Монтиселло
 Монтиселло (тауншип, Миннесота)
 Монтиселло (Юта) — город.